La gazza o gazza ladra (Pica pica) – uccello della famiglia dei corvidi
 La gazza ladra – titolo di diverse opere musicali e cinematografiche